Georgia nebo Georgie může být:
 Gruzie (v různých jazycích Georgia nebo Georgie) – stát na rozhraní Evropy a Asie
 Georgie (anglicky Georgia) – stát na jihovýchodě Spojených států amerických
 Jižní Georgie (anglicky South Georgia) – ostrov v Atlantském oceánu, součást britského zámořského území Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy
 Georgia (Indiana) – osada v Indianě
 Georgia (Nebraska) – osada v Nebrasce
 Georgia (New Jersey) – osada v New Jersey
 Georgia (Vermont) – městečko ve Vermontu
 Strait of Georgia – průliv mezi ostrovem Vancouver a Britskou Kolumbií
 Georgia (jméno) – křestní jméno
 Georgia (film, 1988) – australský film režiséra Bena Lewina z roku 1988
 Georgia (film, 1995) – americký film režiséra Ulua Grosbarda z roku 1995
 USS Georgia – různé lodě amerického námořnictva
 Georgia (písmo) – patkové písmo navržené pro displeje
 Georgia Augusta – zkráceně Univerzita Georga Augusta v Göttingenu

Externí odkazy